Натуральне число 1820
 1820 рік до нашої ери
 1820 рік нашої ери